Alaníz ist der Familienname folgender Personen:

 Martín Alaníz (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Alaníz (* 1992), uruguayischer Fußballspieler